McLaughlin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Albert McLaughlin
 David Jordan McLaughlin
 Patsy A. McLaughlin
 Steven Paul McLaughlin